

Onomastica
Eustochio – nome proprio di persona italiano maschile e femminile

Persone
Eustochio – figlia di Paola romana, venerata come santa dalla Chiesa cattolica
Eustochio di Alessandria – discepolo di Plotino
Eustochio di Gerusalemme – patriarca cristiano
Eustochio di Tours – vescovo di Tours, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Eustochio Bellini – monaca padovana, venerata come beata dalla Chiesa cattolica